14-й выпуск БинкБанк Тура — шоссейной многодневной велогонки, ранее известной как Энеко Тур, по дорогам Бельгии и Нидерландов. Гонка проводилась с 13 по 19 августа 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018. Победу одержал словенеский велогонщик Матей Мохорич из команды «».

Участники 
Согласно правилам UCI все 18 категории UCI WorldTeam были обязаны принять участие в гонке. Также организаторы пригласили 5 проконтинентальных команд. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. Всего на старт соревнования вышел 161 гонщик. До финиша доехали 90 спортсменов. Победитель предыдущего выпуска гонки голландец Том Дюмулен в гонке не участвовал.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяжённостью 1122,4 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций  
На БинкБанк Туре 2018 разыгрывались 3 разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался зеленой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах, кроме этапа 2 (индивидуальной гонки): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах, расположенных на так называемых золотых километрах (binck golden kilometer): 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.
  
Лидер очковой классификации носил синюю майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на каждом этапе, кроме этапа 2.

Черная майка присуждалась лидеру бойцовской классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, набранных гонщиками исключительно на специальных промежуточных финишах (primus checkpoint sprint). На каждом из них разыгрывались следующие очки: 10 очков за первое место, 8 — за второе, 6 — за третье, 4 — за четвертое и 2 — за пятое. К этим очкам прибавлялись дополнительные в случае наличия, на момент пересечения финиша, преимущества над пелотоном и в зависимости от его величины: 1 очко за преимущество в 30 cек., 2 — в 1 мин., 3 — в 2 мин., 4 — в 3 мин., 5 — в 4 мин. и более.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт   
 БинБанк Тур 2018 на FirstCycling
 

Спорт в Нидерландах в 2018 году
Спорт в Бельгии в 2018 году
Август 2018 года